Парагоминас ():

 Парагоминас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Парагоминас — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.
 «Парагоминас» — бразильский футбольный клуб, представляющий одноимённый город штата Пара.